Linno nazionale del Marocco (in arabo النشيد الوطني المغربي, An-našid al-waṭani āl-Maḡribi; in berbero ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, Izli anamur n lmɣrib) è stato scritto da Ali Squalli Houssaini nel 1970 su musica di Léo Morgan nel 1956. È anche noto come «l'inno sceriffano» (in francese Hymne chérifien).

Testo

Audio

Altri progetti

Collegamenti esterni
Informazioni e audio dal sito nationalanthems.me

Marocco ,Inno nazionale del